Il singolare dell'IGA U.S. Indoor Championships 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Brenda Schultz era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–3, 6–2 Amanda Coetzer.

Teste di serie

  Chanda Rubin (semifinali)
  Brenda Schultz (campionessa)
  Amanda Coetzer (finale)
  Amy Frazier (quarti di finale)

 Lisa Raymond (quarti di finale) 
 Joannette Kruger (quarti di finale) 
 Elena Lichovceva (semifinali) 
 Florencia Labat (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

IGA U.S. Indoor Championships 1996